Andrew Myrick – mercante statunitense
 Daniel Myrick – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore statunitense
 Jalen Myrick – giocatore di football americano statunitense
 Sue Wilkins Myrick – politica statunitense